— железнодорожная станция на линиях Тюо-Собу и Собу (Скорая), расположенная в городе Нарасино префектуры Тиба. Станция была открыта 21 сентября 1895 года. 
Также на данной станции возможна пересадка на станцию Кэйсэй-Цуданума линии Кэйсэй.

Планировка станции
Три платформы островного типа и 6 путей.

Близлежащие станции

Ссылки 
JR East: Станция Цуданума